La prateria (The Prairie: A Tale) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1827 
 Nella terra di Buffalo Bill (The Prairie) – film del 1947 diretto da Frank Wisbar